
La prima stagione della serie televisiva Tucker e Becca, nemici per la pelle è stata trasmessa in Stati Uniti d'America nel 1996 su ABC.

In Italia la stagione è stata trasmessa nel 1998 su Rai Due e replicata su Disney Channel.

Tucker e Becca, nemici per la pelle